Эрнст Теофиль Скарстед (, 14 апреля 1857, Кунгэльв, Вестра-Гёталанд, Швеция — 13 марта 1929, Сиэтл, Вашингтон, США) — шведско-американский писатель, журналист и редактор книг и газет на шведском языке. Он наиболее известен как автор трёхтомной трилогии, охватывающей опыт шведских иммигрантов на Тихоокеанском Северо-Западе.

Биография

Ранние годы 
Эрнст Скарстед родился в Кунгэльве в Швеции в приходском доме, где его отец служил священником. Его отец, Карл Вильгельм Скарстед (1815 — 1908), стал выдающимся профессором теологии в Лундском университете. Его младшим братом был шведский журналист и политик Вальдемар Скарстед (1861 — 1931). Получив высшее образование в Лундском университете в 1877 году, он эмигрировал в Соединенные Штаты в следующем году.

Карьера 
В 1880 году, после неудачной попытки создания собственного фермерского хозяйства, Эрнст Скарстед стал соредактором газеты Svenska amerikanaren и Svenska tribunen в 1884 году, оба издавались в Чикаго. В 1885 году он переехал в штат Вашингтон, где стал фермером, но в 1888 году Скарстед вернулся к журналистике. С 1891 года Эрнст редактировал журнал Vestkusten, издававшийся в Сан-Франциско. Позже Скарстедт был нанят редактором газеты Nordstjernan в Нью-Йорке. После переезда в Портленд Скарстедт предпринял попытку издать местную газету на шведском языке — Demokraten, направленную на просвещение шведов о местной политике.

В 1890 году Скарстедт опубликовал книгу Oregon och Washington: Dessa staters historia, resurser och folkliv (Орегон и Вашингтон: история, ресурсы и фольклор этих штатов), которая объединила историю с руководством для потенциальных поселенцев. Книга Washington och dess Svenska Befolkning (Вашингтон и его шведское население) была опубликована в 1908 году, в ней содержалась история региона, описание общин и отраслей промышленности. В 1911 году Эрнст опубликовал последний том своей трилогии о шведских иммигрантах Oregon och dess svenska befolkning (Орегон и его шведское население), в которую вошли биографии выдающихся шведов-американцев. В 1914 году он опубликовал автобиографию Vagabond och redaktör (Бродяга и редактор). Эрнст Скарстедт умер в Сиэтле, штат Вашингтон, в 1929 году.

Библиография 

 Oregon och Washington: Dessa staters historia, natur, resurser, folklif m.m. samt deras skandinaviska inbyggare: En handbok för dem, som önska kännedom om nordvestkustens förhållanden (1890)
 Svensk-amerikanska poeter i ord och bild (1890)
 Våra pennfäktare: Lefnads- och karaktärsteckningar öfver svensk-amerikanska tidningsmän, skalder och författare, med porträtter samt talrika utdrag ur den poetiska och humoristiska litteraturen (1897)
 Berättelse om ett besök i Monitor-trädgården vid Medford, Oregon, tillhörig Western Oregon Orchard Co. och dess delegare (1907)
 Under vestliga skyar: Diktförsök (1907)
 Washington och dess svenska befolkning (1908)
 Till Peter J.Adamson på hans 33dje födelsedag den 6 febr. 1909 (1909)
 California och dess svenska befolkning (1910)
 Oregon och dess svenska befolkning (1911)
 Vagabond och redaktör: Lefnadsöden och tidsbilder (1914)
 Svensk-amerikanska folket i helg och söcken: Strödda blad ur svensk-amerikanernas historia: Deras öden och bedrifter, nederlag och segrar, livsintressen och förströelser jämte biografiska uppgifter om ett antal märkesmän (1917)
 Abraham Lincoln: En lefnads- och karaktärsteckning (1918)
 Amerikanska typer och karaktärer: Sex lefnads- och karaktärsteckningar (1919)
 Theodore Roosevelt: En lefnads- och karaktärsteckning (1919)

Примечания 

Родившиеся в 1857 году
Умершие в 1929 году
Иммигрировавшие в США из Швеции
Писатели США
Редакторы США
Журналисты США
Родившиеся в Кунгэльве
Умершие в Сиэтле
Шведские писатели